Роберт де Ру (; 5 ноября 1899, Макон, Сона и Луара — 28 августа 1942, Аджалтун, Ливан) — французский военачальник.

Биография 
В 1917 году добровольцем вступил в 55-й пехотный полк французской армии. Участник Первой мировой войны. В августе 1918 г. в битве на Сомме был ранен. После окончания войны в 1919 году служил в составе французской военной миссии в Польше.

В 1921 году окончил Национальную школу унтер-офицеров и вступил во французские колониальные войска. В 1922—1925 годах служил в Индокитае, в 1925—1928 года — в Марокко, Алжире и Дагомее, затем снова в Марокко (1929—1932). Позже преподавал тактику в Национальной школе унтер-офицеров.

В сентябре 1934 г. получил назначение военным комендантом во Французское Того.

На момент начала Второй мировой войны, был командиром военного подразделения Буара (Убанги-Шари). Глубоко потрясенный падением Франции, в июле 1940 года организовал мирных жителей и солдат Буара и примкнул к патриотическому движению французов за национальную независимость Франции. Связался с генералом Шарлем де Голлем, влился в Свободные французские силы (иногда называемые «Французские силы освобождения»).

23 апреля 1941 г., командуя 2-м батальоном, высадился в Суэце и прошёл подготовку в Палестине. В июне-июле 1941 г. принял участие в Сирийско-ливанской операции — «Экспортёр». Получил звание подполковника и был назначен командующим военными подразделениями на территории Северной Сирии.

В октябре 1941 года стал командиром 2-й колониальной полубригады. Участвовал в боях в Ливии (Тобрук), в феврале 1942 года, в составе 1-й бригады Французских сил освобождения, сражался в битве при Бир-Хакейме против немецко-итальянской армии под командованием генерал-лейтенанта Эрвина Роммеля.

Сопротивляясь в течение 16 дней имевшим колоссальное превосходство в численности силам Оси, проявил героизм, организовал эвакуацию и отступление оставшихся в живых французов своего подразделения в Эль-Аламейн .

Столкнувшись с нападением немцев, он организовал эвакуацию и отступление пешком из своего подразделения в Эль-Аламейн.

Погиб 28 августа 1942 г. при перелёте из Каира в Бейрут для получения Ордена Освобождения из рук генерала де Голля. Его самолет, оказавшийся в чрезвычайно густом тумане, потерпел крушение в районе дер. Ааджельтун в Ливане.

Награды 
 Орден Почётного легиона
 Орден Освобождения (Франция)
 Военный крест 1914—1918 годов
 Боевой Крест за доблесть на зарубежных оперативных театрах
 Медаль Победы 1914—1918 гг.
 Военная Памятная Медаль 1914—1918 гг.

Ссылки 
 Robert de Roux

Участники Первой мировой войны (Франция)
Участники Второй мировой войны
Участники французского движения Сопротивления
Погибшие в авиакатастрофах в Ливане